stella (latin): csillag, csillagzat
constellatio (latin): a csillagok egymáshoz viszonyított pillanatnyi helyzete (Györkösi Alajos: Latin–magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986)

konstelláció: csillagászati fogalom, keringő égitestek által felvett speciális alakzat
konstelláció: asztrológiai fogalom, egyes égitestek látszólagos csoportosulása egy csillagképben
konstelláció: (átv.) bizonyos jelek, esetek, események együttes, egyidejű megjelenése, együttállása